Paul Melchior peut désigner :
 baron Paul Melchior (1925-2004), professeur belge, docteur en sciences mathématiques ;
 Paul Melchior (1966-), éditeur français.